Reschko ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Grigorjewitsch Reschko (1927–1985), sowjetischer Schachspieler
 Stefan Reschko (* 1947), sowjetischer Fußballspieler